Padre Robson de Oliveira Pereira CSsR (Trindade, 26 de abril de 1974), mais conhecido como Padre Robson, é um sacerdote brasileiro, mestre em teologia Moral, foi reitor da Basílica do Divino Pai Eterno, ex-presidente da Vila São Cottolengo e ex-Conselheiro Provincial Ordinário da Província Redentorista de Goiás.

Biografia 
Nascido em Trindade no dia 26 de abril de 1974, ingressou no seminário aos 14 anos, e foi ordenado aos 24 anos. Exerceu dois anos de trabalho na Pastoral de Vocações e na formação de jovens para a vida religiosa no seminário e depois foi para a Europa, primeiramente para a Irlanda e depois para Roma, onde fez seu mestrado em Teologia Moral pela Universidade do Vaticano. Ao voltar de Roma tornou-se reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno.

Padre Robson lançou o primeiro CD de sua carreira, “Nos Braços do Pai”, gravado nos dias 6 e 7 de setembro de 2010 no Santuário Basílica.

Investigação 
No dia 21 de agosto de 2020, o "Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) deflagrou a denominada "Operação Vendilhões" para apurar irregularidades na Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe). A entidade é responsável pelo Santuário Basílica de Trindade, cidade na Região Metropolitana de Goiânia conhecida como a "capital da fé" do estado. Onde foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, inclusive, em imóveis luxuosos ligados ao padre Robson de Oliveira Pereira, fundador e presidente da Afipe e reitor da Basílica.

Após a deflagração da operação, padre Robson de Oliveira Pereira pediu o afastamento de suas funções do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe). A informação foi divulgada, por meio de um documento assinado por Dom Washington Cruz, arcebispo da Arquidiocese de Goiânia.  No dia 6 de outubro de 2020, o Tribunal de Justiça de Goiás arquivou a investigação contra o padre Robson de Oliveira, então acusado de lavagem de dinheiro. 

Com a repercussão das investigações, o jornal Metrópoles relembrou da influência política que o padre tem em Goiás. 

O processo foi arquivado e o sacerdote inocentado.

Ligações externas 
 

Naturais de Trindade (Goiás)
Padres católicos do Brasil
Redentoristas